Guinda puede referirse a:
Cada uno de los frutos del guindo (Prunus cerasus).
La guinda al marasquino, una confitura elaborada con la fruta anterior.
El color guinda, similar al color granate.
Las guindas, huidas de la población civil de El Salvador.
El nombre común de la planta Capsicum annuum.
Los guindas, seudónimo del equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, Tomateros de Culiacán.